La Nordisk Mesterskap 1929-1932 di calcio fu la 2ª edizione del torneo. La Nazionale vincitrice fu la , alla sua prima vittoria.

Formula 
Il numero di partecipanti passò da tre a quattro, con la  che si unì alle altre formazioni scandinave.

Ciascuna delle quattro nazionali affrontava le altre in un doppio turno di andata e di ritorno, per un totale di dodici incontri per squadra. Più in particolare, in ciascuna delle quattro annate ogni squadra affrontava le tre rivali, disputando una gara in casa e due fuori o viceversa.

Erano attribuiti due punti alla vittoria, uno al pareggio e zero per la sconfitta.

Risultati

1929

1930

1931

1932

Classifica finale

Classifica marcatori

Bibliografia
 Alsiö Martin, Frantz Alf, Lindahl Jimmy, Persson Gunnar (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken. Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8.

Collegamenti esterni

1929-1932